Óscar Rodríguez Arnaiz (Talavera de la Reina, 1998), futbolista espanyol
 Óscar Rodríguez Antequera (Sevilla, 1980), futbolista espanyol
 Óscar Rodríguez Garaicoechea (Burlada, 1995), ciclista espanyol
 Óscar Rodríguez López (Avilés, 1904 - Santander, 1976), futbolista espanyol
 Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga (Tegucigalpa, 1942), cardenal hondureny